Rakoczijev ustanak
 Revolucija u Mađarskoj 1848.
 Revolucija astra
 Mađarska revolucija 1919.-1920.
 Mađarska revolucija 1956.
 Pad komunizma u Mađarskoj